Kościuszko es un apellido proveniente de la nobleza polaca. A veces puede verse escrito Kosciuszko o Kosciusko. Puede referirse a:

Personas 
 Tadeusz Kościuszko (1746-1817), héroe militar polaco-lituano y de la revolución por la lucha de la independencia de los Estados Unidos;
 Nathalie Kosciusko-Morizet (1973-), política francesa, descendiente del hermano de Tadeusz Kościuszko.

Guerra y ejército 
 Revuelta de Kościuszko (1794) de Polonia liderada por Tadeusz Kościuszko contra el Imperio ruso y el Reino de Prusia;
 Escuadrón Kościuszko (1919), que participó en la Guerra Polaco-Soviética de 1919-1921.

Lugares

Australia 
 Monte Kosciuszko, montaña más alta de Australia, nombrada así en honor a Tadeusz Kościuszko.
 Parque nacional Kosciuszko, donde se halla la montaña del mismo nombre.

Estados Unidos 
 Isla Kosciusko, en Alaska.
 Memorial Nacional Thaddeus Kosciuszko, en Filadelfia.
 Kosciusko (Misisipi).
 Kosciusko (Texas).
 Condado de Kosciusko (Indiana).
 Puente Kosciuszko, en Nueva York.
 Puente Thaddeus Kosciusko, en Albany (Nueva York).

Polonia 
 Túmulo de Kościuszko, en Cracovia.